Аројо Каракол има више значења:

 Аројо Каракол, Монте де Оливо (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Каракол (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику